L'École nationale des sciences appliquées d'Oujda (ENSAO) () est une  grande école d'ingénieurs marocaine localisée à Oujda, généraliste dans le domaine des nouvelles technologies, informatique et télécommunications. Elle fait partie du réseau des ENSA.

Histoire 

L'ENSAO, première école d'ingénieurs d'état dans la région de l'oriental, a été créée par le décret ministériel -99-1007 du  rajeb 1422 ().

L'établissement est localisé sur le campus universitaire de l'UMP. Il s'inscrit dans le cadre de la diversification des formations dispensées au sein de l'Université et de la dynamisation de l'environnement socio-économique et industriel régional et national.

Formation

Formation d'ingénieur 
La formation d'ingénieur à l'ENSAO dure 5 ans et est divisée en deux cycles :

 Cycle préparatoire (deux ans)
 Durant ce cycle, l'accent est mis sur les sciences fondamentales (maths, physique, chimie, mécanique et informatique) et puis progressivement, le programme d'études s'ouvre à des domaines plus spécialisés en sciences et en technologie. Ce cycle préparatoire généraliste permet aux élève ingénieurs ENSAistes d'acquérir un bagage solide en termes d'aptitudes et de compétences, leur facilitant ainsi de réorienter leur carrière indépendamment de leur spécialisation initiale. 

 Cycle ingénieur (trois ans)
 À la fin de la deuxième année d'étude, les élèves-ingénieurs choisissent une spécialité parmi les 6 proposées par l'école, l'attribution des spécialités se fait selon le classement et le choix des étudiants

Filières du Cycle Ingénieur 
 Génie Informatiques
 Ingénierie des Technologies de l'Information et Réseaux de communicaiton
 Génie Électrique
 Génie Industriel
 GSEIR
 Génie civil
Sécurité informatique et Cyber sécurité
Ingénierie Data Sciences et Cloud Computing

Formation Continue 
L'École propose des formations doctorales, et depuis 2016 la formation Master Ingénierie et Management Industriel (IMI) en deux options :
 Management Hygiène, Qualité, Sécurité et Environnement (HQSE) ;
 Logistique & Transport.

Admission 

L'admission à l'ENSA d'Oujda se fait par voie d'un concours commun organisé par le réseau des Écoles Nationales des Sciences Appliquées :
 une présélection des candidats sur la base de la moyenne générale obtenue au baccalauréat ;
 un concours auquel sont convoqués les candidats présélectionnés.

Il est possible d'intégrer l'ENSA d'Oujda en cycle ingénieur, au niveau bac+2, par voie de concours (comme le Concours national commun (CNC)) puis des entretiens de connaissances et de motivation. La formation dure alors 3 ans après 2 ans post-BAC. Ce type d'admission est ouvert aux étudiants des classes préparatoires, DUT, ou premiers cycles universitaires scientifiques.

Forum ENSAO-Entreprise 
 
Sa première édition est organisée en 2005, le Forum ENSAO-ENTREPRISES a offert à la fois aux élèves ingénieurs, aux entreprises et aux multinationales une occasion de rencontre, permettant l'ouverture du débat sur les sujets d’actualité concernant l’ingénieur dans son contexte socio-économique.

 À l’occasion de son , l’École Nationale des Sciences Appliquées d’Oujda, en partenariat avec la multinationale SQLI, organisent la  du Forum ENSAO-Entreprises, sous le thème : "Zones intelligentes: Une plateforme d'innovation pour un Maroc en mouvement".

L'édition 2011 () s'est déroulée le 29 et , et porte sur le thème : "Ingénieur Manager : Profil d'excellence pour une économie en émergence". Cette édition a aussi connu la participation du Fonds d'Investissement de la Région de l'Oriental (FIRO).
 
L'édition 2012 (), qui a connu une grande participation était sur le thème "L’entrepreneuriat social au Maroc : pour un dynamisme social axé sur l’innovation".

Association des Lauréats de l'ENSAO (ALENSAO) 
Les lauréats de l'école s'organisent sous l'Association de Lauréats ENSAO.

Open Source Days (OSDAYS) 
OSDAYS est un événement organisé chaque année par les étudiants de la filière informatique de l'école nationale des sciences appliquées d'Oujda et a pour objectif mettre en valeur l’open source et améliorer l’esprit d’innovation chez l’élève ingénieur ainsi que leurs compétences de gestion de projets informatiques.

Clubs 

A l'ENSAO, il y a une diversité des clubs, ces derniers organisent des activités divers pour les élevés de l'ENSAO et pour les externes, on peut citer:
 ENSAO Reporters
 ENSAO Solidarity
 Club culturel
 Club altruisme
 ENACTUS ENSAO
 Club sportif
 Club génie industriel
 Veolife
 Club genie civil
 Futurs ingénieurs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Réseau des Écoles Nationales des Sciences Appliquées au Maroc
 Formation d'ingénieur au Maroc
 SQLI

Liens externes 
 Site officiel
 ENSA-Oujda: Formations d'Ingénieur d'état

ENSA au Maroc
Oujda
Établissement scolaire fondé en 1999
Oujda